Oberliga Hessen steht für:

 Fußball-Hessenliga
 Handball-Oberliga Hessen
 Basketball-Oberliga Hessen